Příjmení Klápště nosí více osobností:

 Jan Klápště (* 1949) – český archeolog
 Jaroslav Klápště (1923–1999) – český výtvarný umělec a grafik
 Jiří Klápště (* 1982) – český krajinný inženýr

Další možný význam
 Valerian Klápště – fiktivní postava z poemy Jiřího Suchého Černá vzducholoď